«Ле́нин» — название ряда морских и речных судов:
 Ленин (пароход) — грузо-пассажирский (1909—1941); затонул, подорвавшись на мине.
 Ленин (теплоход, проект 302) — 4-палубный теплоход проекта 302 (тип «Дмитрий Фурманов»).
 Ленин (тип речных судов) — серия советских речных пассажирских дизель-электроходов (проект 20).
 Ленин (монитор) — название с 1924 года монитора «Шторм» Амурской флотилии.
 Ленин (эсминец) — название с 1922 года эскадренного миноносца «Капитан Изыльметьев»